Transport
 Transportador ABC
 Transportador d'angles
 Transportador de corrons
 Transportador de glucosa